Pseudosyrtis är ett släkte av plattmaskar. Pseudosyrtis ingår i familjen Otoplanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Virvelmaskar
Pseudosyrtis